

Каменні Ключі — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Каменні Ключі — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область